Miejscowości w USA:
 Bergman – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone

Osoby:
 Andrew Bergman – amerykański reżyser i scenarzysta filmowy
 Cwi Bergman – prezes Związku Byłych Mieszkańców Łodzi w Izraelu
 Daniel Bergman – szwedzki reżyser filmowy
 Erik Bergman – fiński kompozytor
 Eva Bergman – szwedzki reżyser filmowy
 Ingmar Bergman – szwedzki reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny
 Ingrid Bergman – szwedzka aktorka filmowa i teatralna
 Lowell Bergman – amerykański producent telewizyjny
 Peter Bergman – amerykański aktor
 Stanisław Bergman – polski malarz
 Stefan Bergman – amerykański matematyk
 Stefan Bergman – białoruski i polski publicysta i działacz komunistyczny
 Stina Bergman – szwedzki reżyser filmowy
 Torbern Olof Bergman – szwedzki chemik i mineraolog

Zobacz też 
 Bregman
 Bergmann